Jim Higgins (1918–2002) – amerykański koszykarz
 Jim Higgins (ur. 1926) – irlandzki piłkarz
 Jim Higgins (1930–2002) – brytyjski polityk
 Jim Higgins (ur. 1945) – irlandzki polityk